Детска Евровизия 2018 (; ) е 16-о ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители.

Провежда се на 25 ноември 2018 г. на сцената на Минск Арена в Минск, Беларус. Това е вторият път, в който Беларус е домакин на детския конкурс (след 2010 г. в същата зала).

През тази година участват рекордните 20 страни, от които Казахстан и Уелс дебютират, завръщат се Франция след последното си участие през 2004 г., заедно с Азербайджан и Израел, а Кипър се оттегля от участие.

Победител тази година в детския конкурс е Роксана Вегиел от Полша с песента „Anyone I Want To Be“ с 215 точки. Това е първа победа за Полша на детския конкурс. На второ място е Франция с 203 точки, на трето място за втори пореден път е Австралия с 201 точки. Страната-домакин Беларус е на 11-о място със 114 точки. От дебютиращите страни на това издание Казахстан е на 6-о място със 171 точки, а Уелс е на последното 20-о място с 29 точки.

Участници

Гласуване 

 О. Г. – Онлайн гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки от журитата:

Разделени резултати

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Вижте също 
 Евровизия 2018

2018 година
2018
Беларуска музика
История на Минск
Култура в Минск
2018 година в Европа